Александр Павлович Лянгасов () — гвардии младший лейтенант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944).

Биография 
Родился в 1924 году в деревне Лянгасы (Лянгасово) Кыласовского сельсовета Кунгурского района Кунгурского округа Уральской области РСФСР, ныне деревня не существует, её территория входит в Кыласовское сельское поселение Кунгурского района Пермского края.

Окончил два класса кыласовской школы.

С 1934 году жил в посёлке Январском Орджоникидзевского района города Перми, где окончил семь классов школы и школу фабрично-заводского ученичества и работал в Лёвшино того же района города Перми. Трудился в цехе № 2 Молотовского паровозоремонтного завода. 

После начала Великой Отечественной войны подал заявление на фронт, в котором ему было отказано. В 1942 году был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. В мае 1943 года он окончил Сталинградское военное танковое училище. С октября того же года — на фронтах Великой Отечественной войны. К ноябрю 1943 года гвардии младший лейтенант беспартийный Александр Лянгасов командовал танком Т-34 288-го танкового батальона 52-й гвардейской танковой бригады 6-го гвардейского танкового корпуса 3-й гвардейской танковой армии 1-го Украинского фронта. Отличился во время Киевской наступательной операции.

5 ноября 1943 года экипаж под его командованием ворвался на железнодорожную станцию Святошино (ныне — в черте Киева), где в этот момент немецкие войска разгружали прибывшие на фронт танки, в бою уничтожив 1 танк и захватив ещё 2. Всего же за время боёв за Киев экипажем было уничтожено 2 танка и 20 автомашин. В ночь с 6 на 7 ноября вместе с товарищами в числе первых вошёл в Фастов, уничтожив 4 танка, 2 противотанковых орудия, 10 автомашин, 11 повозок, около 30 солдат и офицеров противника.

10 ноября 1943 года погиб (в документах указан как Лингасов Александр Владимирович) в бою за город Фастов Киевской области Украинской ССР, ныне Украина. На памятном знаке, установленном на месте гибели в 1974 году, указана дата 7 ноября 1943 года.

Указом Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Советского Союза генералам, офицерскому, сержантскому и рядовому составу Красной Армии» от 10 января 1944 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» был удостоен посмертно высокого звания Героя Советского Союза. Также посмертно был награждён орденом Ленина.

Награды 
 Герой Советского Союза, 10 января 1944 года
 Орден Ленина
 Медаль «Золотая Звезда»

Память 
 В честь Лянгасова названы улицы в Перми (с 1948 года) и Фастове.
 Памятный знак в г. Фастове на месте гибели, установлен в 1974 году. Является объектом культурного наследия Украины.
 Мемориальная доска, г. Пермь, ул. Лянгасова, 2
 Упомянут на памятнике, г. Фастов, ул. Соборная.
 Упомянут на памятной плите Дома офицеров, г. Пермь.
 Упомянут на стеле Героев, г. Пермь, ул. Екатерининская.

Примечания

Литература 
 
 Отчизны верные сыны. Пермь, 1964. С. 232—234;
 Шел парнишке в ту пору… Киев, 1985. С. 182: фот.;
 Золотые Звезды Прикамья. Пермь, 1988. С. 206—207: фот.;
 Звезда Героя: указ. лит. Пермь, 2005. С. 141;
 Герои Прикамья: биогр. справ. Пермь, 2006. С. 119.

Ссылки 
 Лянгасов Александр Павлович, Память народа

Персоналии:Пермь
Выпускники Сталинградского военного танкового училища
Танкисты СССР
Танкисты Великой Отечественной войны
Погибшие в боях Великой Отечественной войны